Egon Franke (1931-2022), escrimeur polonais
 Egon Franke (1913-1995), homme politique ouest-allemand